Ocampos ist der Familienname folgender Personen:

 Clementino Ocampos (1913–2001), paraguayischer Komponist und Dichter
 Hernán Ocampos (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Lucas Ocampos (* 1994), argentinischer Fußballspieler
 Otelo Ocampos (* 1983), paraguayischer Fußballspieler
 Silvina Ocampos (* 1996), argentinische Dreispringerin
 Zenón Franco Ocampos (* 1956), paraguayisch-spanischer Schachgroßmeister